

Codici 
 DUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Duncan Halliburtn (Stati Uniti)

Geografia 
 Anzy-le-Duc  – comune della Saona e Loira (Francia)
 Arnay-le-Duc  – comune della Côte-d'Or (Francia)
 Bar-le-Duc  – comune della Mosa (Francia)
 Champ-le-Duc  – comune dei Vosgi (Francia)
 Châtillon-le-Duc  – comune del Doubs (Francia)
 Maisey-le-Duc  – comune della Côte-d'Or (Francia)
 La Pobla del Duc  – comune della Comunità Valenciana (Spagna)

Nomi propri
 Joseph-Auguste Duc (1835-1922), presbitero valdostano.